Jméno a příjmení Emil Kosa má více nositelů:

 Emil Kosa (1851–1919) – český malíř
 Emil Kosa Sr. (1876–1955) – americký malíř českého původu
 Emil Kosa Jr. (1903–1968) – americký malíř a tvůrce filmových efektů česko-francouzského původu